2003–04 sæsonen er Arsenal F.C 20 sæson i Premier League. Det er samtidig klubbens 125 års jubilæumssæson.

Trup statistik

Kampe

Pre-season 

Sidst opdateret: 31. juli 2011Source: Arsenal F.C.

Turneringer

Premier League 

Sidst opdateret: 13. maj 2012Source: Arsenal F.C.Note: Premier League fixtures not listed due to copyright

Last updated: 10 December 2011Source: Arsenal F.C.Note: Premier League fixtures not listed due to copyright

UEFA Champions League

Play-off round

Gruppespil

Knockout fase

Round of 16 

Note: Draws for the last 16 are to be made on 16 December 2011

Sidst opdateret: 6. december 2011Source: Arsenal F.C.

FA Cup 

Sidst opdateret: 7. december 2011Source: Arsenal F.C.

League Cup 

Last updated: 29 November 2011Source: Arsenal F.C.

References

External links 
 Arsenal 2011-12  on statto.com

2011-12
Engelske fodboldklubbers sæson 2011-12